Graciela Fernández puede referirse a:

 Graciela Fernández Meijide (1931), política y activista de derechos humanos argentina.
 Graciela Fernández-Baca (1933-2020), economista y política peruana. 
 Graciela Fernández (1946), escritora y filósofa argentina.
 Graciela Fernández Ruiz, profesora e investigadora.
 Mirna Graciela Fernandez Alacha (1997), ajedrecista hondureña.